Scharn bezeichnet

 den Verkaufsort, an dem Metzger ihre Produkte anboten, siehe Scharn

 einen Ortsnamen:
 Scharn (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Scharn (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Scharn (Maastricht) ist ein Ortsteil von Maastricht.

Scharn ist der Familienname folgender Personen:
 Haico Scharn (1945–2021), niederländischer Leichtathlet